Butiama ist eine Kleinstadt im Norden von Tansania. Sie ist das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Distrikts, der in der Region Mara liegt. Zur Zeit der Volkszählung im Jahr 2012 lebten 19.217 Menschen in der Stadt.

Geografie

Lage 
Butiama liegt auf dem Tansanischen Hochland etwa 1500 Meter über dem Meer und 30 Kilometer vom Victoriasee entfernt. Die Regionshauptstadt Musoma ist 40 Kilometer nordwestlich am Victoriasee.

Klima 
Das Klima in Butiama ist tropisch. Im Jahresdurchschnitt regnet es 1566 Millimeter, der größte Teil davon fällt in den Monaten Oktober bis Mai. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 21,1 Grad Celsius. Diese schwankt nur gering zwischen 20,3 Grad im Dezember und 21,8 Grad im September.

Geschichte 
Die Bevölkerungszahl wuchs von 15.353 bei der Volkszählung 2002 auf 19.219 im Jahr 2012. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von 2,3 Prozent.

Verkehr 
Die wichtigste Straßenverbindung ist die nicht asphaltierte Nationalstraße T17 nach Musoma.

Sehenswürdigkeiten 
 Nyerere-Museum: Dieses 1999 eröffnete Museum zeigt das Leben des ersten Präsidenten von Tansania von der Zeit vor der Unabhängigkeit bis zu seiner Pensionierung.

Persönlichkeiten 
  Julius Nyerere, Gründer und erster Präsident von Tansania, geboren in Butiama

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Ort in Afrika
Mara (Region)